Clipper est un mot anglais qui peut se traduire par ciseaux.

Clipper est initialement le nom de grands voiliers trois-mâts du  ; leur nom semble être une évocation de « fendant les flots ». 

Le clipper d'Argenteuil est un voilier à un mât, dont l'invention (ou l'introduction en France) est attribuée à Gustave Caillebotte.

Par la suite, ce sens a engendré d'autres significations de clipper :

 dans les années 30, les hydravions Boeing 314 destinés aux voyages transatlantiques ont repris ce surnom  ;
 le Boeing C-40 Clipper est une version militaire du Boeing 737 NG ;
 la Packard Clipper est une série de modèles d'automobiles de style « paquebot » streamline Art déco des années 1940 du constructeur automobile Packard ;
 l'équipe de basket-ball de Los Angeles s'appelle les  Clippers de Los Angeles ; de 1978 à 1984, l'équipe s'appelait les Clippers de San Diego ;
 Clipper est un langage de programmation, utilisé en particulier pour la gestion de bases de données ;
 la Clipper chip est un matériel de chiffrement ;
 l'architecture Clipper est une architecture de microprocesseurs RISC à 32 bits développée par Fairchild Semiconductor au milieu des années 1980 ;
 le Clipper albertain est un système de mauvais temps hivernal se développant en Alberta et plongeant ensuite vers le sud-est ;
 Clipper est une marque de thés issus de l'agriculture biologique.